Ел Хикоте има више значења:

 Ел Хикоте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хикоте (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хикоте (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хикоте (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хикоте (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику